La Petite Rivière et Petite Rivière peuvent se référer à:

Hydronymes

La Petite Rivière (rivière Cami), un affluent de la rivière Cami, coulant dans les territoires non organisés de Lalemant et dans Rivière-Éternité, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
La Petite Rivière (rivière Nelson), un ruisseau affluent de la rivière Nelson, coulant dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
La Petite Rivière (rivière Taschereau), rivière dans Lac-Despinassy (territoire non organisé), MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue, Québec.
La Petite Rivière (rivière Saint-Maurice), rivière dans Trois-Rives (municipalité), MRC Mékinac, Mauricie, Québec.
La Petite Rivière, rivière de la Saint-François-du-Lac (municipalité), Nicolet-Yamaska, Centre-du-Québec, Québec.
La Petite Rivière (lac Saint-François), rivière dans Lambton (municipalité), MRC Le Granit, Estrie, Québec.
La Petite Rivière, rivière dans Havre-Saint-Pierre (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière, rivière dans Sainte-Thérèse-de-Gaspé (municipalité), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec.
La Petite Rivière (rivière de l'Achigan), rivière dans Saint-Lin–Laurentides (ville), Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière, Québec.
La Petite Rivière, rivière dans MRC Mirabel (Québec) (ville), Laurentides (région administrative), Québec.
La Petite Rivière, rivière de Saint-Jérôme (ville), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides (région administrative), Québec.
La Petite Rivière (île d'Anticosti - partie Ouest), rivière de L'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière (île d'Anticosti - partie Est), rivière de L'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.
Petite Rivière, ruisseau dans Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (municipalité de village), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Bonne-Espérance (municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Port-Cartier (ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Les Bergeronnes (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Longue-Rive (municipalité), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Aguanish (municipalité), Minganie, Côte-Nord, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Maskinongé (municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Bécancour (ville), MRC Bécancour, Centre-du-Québec, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Saint-Épiphane (municipalité), MRC Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Rivière-du-Loup (ville), MRC Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (municipalité), MRC L'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec.
La Petite Rivière, ruisseau dans Saint-Zacharie (municipalité), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches, Québec.
La Petite Rivière (rivière Noire), rivières de Saint-Camille-de-Lellis (municipalité de paroisse), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches, Québec.
Lac de la Petite Rivière, lac dans Petit-Mécatina (territoire non organisé), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec.
Lac de la Petite Rivière, lac dans Roberval, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
La Petite-Rivière,  ancienne municipalité située dans l'actuelle agglomération de Québec